Александрия Рошель «Алекс» Монтгомери (; род. 12 ноября 1988 года, в Такоме, штат Вашингтон, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2011 года в первом раунде под 10-м номером клубом «Нью-Йорк Либерти». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

Ранние годы 
Алекс родилась 12 ноября 1988 года в городе Такома (Вашингтон) в семье Феликса Гиллори и Сабрины Монтгомери, у неё есть четыре брата и сестры, училась она там же в средней школе имени Авраама Линкольна, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте ramblinwreck.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки «Чикаго Скай»